Famille du Boisbaudry
 Éditions du Boisbaudry, créées en 1954 par Gilles du Boisbaudry, dirigées par Pierre du Boisbaudry et Hugues du Boisbaudry, spécialisées dans la presse professionnelle